Postenje (Ljubovija), een plaats in de Servische gemeente Ljubovija
 Postenje (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar